Ernst Thierbach ist der Name folgender Personen:

* Ernst Thierbach (Theologe) (1768–1851), deutscher Theologe und Autor
 Ernst Thierbach (Architekt) (1867–1945), deutscher Architekt und Baumeister